Бостанджи́ (от  «садовник») — лейб-гвардия султана в Османской империи, охранявшая султана и дворец, а также выполнявшая другие задания для двора.

Основной их задачей была наружная охрана дворца султана. При этом им были приданы полицейские функции. Часть бостанджи являлись придворными слугами, они несли личную охрану султана и исполняли его указания по устранению неугодных. Они имели большое влияние при дворе, часто назначались Великими визирями. Начальник корпуса бостанджи назывался бостанджи-паша́.

Менее привилегированные бостанджи занимались и не связанными с охраной работами, нужными двору: заготавливали материалы для постройки дворцов и мечетей, перевозили грузы, трудились на огородах (под Стамбулом, Эдирне и Гелиболу), тушили пожары.

В XVII веке численность бостанджи сохранялась в диапазоне от двух до двух с половиной тысяч, из которых 300—400 являлись придворными слугами.

Галерея

Литература

Ссылки 
 Терминологический комментарий // Восточная литература. Средневековые исторические источники востока и запада.

Королевская гвардия
Вооружённые силы Османской империи
Военная история Турции
Элитные войска
Организации по обеспечению защиты и безопасности